Manoel Urbano kan syfta på:

Brasilien 

 Manoel Urbano (ort), Acre, 
 Manoel Urbano (kommun), Acre,